Kitzmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Kitzmüller (* 1959), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Erich Kitzmüller (* 1931), österreichischer Sozialwissenschaftler und Wirtschaftsphilosoph
 Hans Kitzmüller (* 1945), italienischer Publizist und Autor 
 Josef Kitzmüller (1912–1979), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kitzmiller